Rokkestenen bezeichnet: 

 Rokkestenen, ein Großsteingrab bei Hillerød 
 Rokkesten (Almindingen), ein Wackelstein auf Bornholm
 Rokkesten (Paradisbakkerne), ein Findling auf Bornholm 
 Rokkesten (Rutsker Højlyng), ein Wackelstein auf Bornholm